Бромейс - фамилия:

 Бромейс, Август (1813—1881) — немецкий художник, сын Иогана Бромейса.
 Бромейс, Иоган Конрад (1788—1855) — немецкий архитектор.